Crockett Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Crockett Township (Arkansas County, Arkansas)
 Crockett Township (Marion County, Arkansas)